— французский драматург.
 Юссон, Рауль (1901—1967) — французский учёный, математик, исследователь голосообразования.